Colin Clark (1905–1985) – brytyjski ekonomista
 Colin Clark (1932–2002) – brytyjski pisarz i twórca filmowy
 Colin Clark (1984–2019) – amerykański piłkarz

Zobacz też 
 Colin Clarke